Sezon National League A został rozegrany na przełomie 2012 i 2013 roku. Był to 75. sezon rozgrywek o Mistrzostwo Szwajcarii w hokeju na lodzie. W rozgrywkach wzięło udział 12 zespołów.

Obrońcą tytułu była drużyna ZSC Lions, która w finale poprzedniej edycji pokonała SC Bern 4:3. Zwycięskiego gola w ostatnim decydującym siódmym meczu finałów zdobył Andres Ambühl na 2,5 sekundy przed zakończeniem meczu i ustalił jego wynik na 2:1.

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy rozpoczął się 13 września 2012, a zakończył w lutym 2013 roku. Uczestniczyło w nim 12 drużyn, które rozegrały po 50 spotkań. Osiem najlepszych drużyn zapewniło sobie awans do rundy play-off, w której będą walczyły o mistrzostwo Szwajcarii, zaś cztery najsłabsze zespoły rywalizowały w rundzie play-out.

Najskuteczniejszym zawodnikiem rundy zasadniczej został Szwed, Linus Omark (EV Zug), który w 48 meczach uzyskał 69 punktów (17 goli i 52 asysty). Najlepszym strzelcem był Kanadyjczyk Jason Williams (HC Ambrì-Piotta), który zdobył 26 goli w 47 spotkaniach.

W sezonie 2012/2013 w lidze NLA zanotowano najwyższą frekwencję publiczności ze rozgrywek w Europie - średnio 6 620
widzów.

 Tabela

Faza play-off 
Faza play-off w rozgrywkach National League A w sezonie 2012/2013 składała się z trzech rund. Uczestniczyły w niej drużyny z miejsc od 1 do 8 sezonu zasadniczego. Drużyna, która zajęła w sezonie zasadniczym wyższe miejsce w sezonie zasadniczym (1-4), miały przywilej roli gospodarza ewentualnego siódmego meczu w rywalizacji. Przy tym Fribourg-Gottéron (mistrz sezonu zasadniczego) mógł być ewentualnie zawsze gospodarzem siódmego meczu. Wszystkie cztery rundy rozgrywane były w formule do czterech zwycięstw w/g schematu: 1-1-1-1-1-1-1 (co oznacza, że klub wyżej rozstawiony rozgrywał w roli gospodarza mecze nr 1, 3, oraz ewentualnie 5 i 7). Niżej rozstawiona drużyna rozgrywała w swojej hali mecz drugi, czwarty i ewentualnie szósty.

Play-out 
W rywalizacji o utrzymanie wzięły udział zespoły, które zajęły w sezonie zasadniczym miejsca 9-12. W pierwszej rundzie rywalizowały drużyna 9 z 12 i 10 z 11. W pierwszej rundzie rywalizacja toczyła się do czterech zwycięstw. Następnie wygrane zespoły zakończyły rozgrywki, zapewniając sobie utrzymanie w lidze, zaś przegrane rywalizowały o 11. miejsce, czyli o utrzymanie w NLA. Drużyna, która przegrała spotkania i zajęła miejsce 12 zagra o utrzymanie się w lidze z mistrzem niższej klasy rozgrywek (National League B). Zwycięzca tej serii zagra w przyszłym sezonie w NLA.

Rywalizacja o miejsce w NLA 
W rywalizacji dwunaste miejsce ligi NLA w sezonie 2013/2014 walczyły dwa zespoły. Najsłabsza drużyna ligi, przegrany play-out drużyna SCL Tigers oraz mistrz ligi NLB (drugi poziom rozgrywek w Szwajcarii). Seria była rozgrywana w formule do czterech zwycięstw. Wygrała ją drużyna z Lozanny i uzyskała miejsce w NLA w kolejnym sezonie.

SCL Tigers – Lausanne HC 2:4 (7:5, 1:4, 3:4 d., 1:3, 2:0, 2:3)

Przypisy

Bibliografia 
 
 Wyniki rundy zasadniczej

Hokej na lodzie w Szwajcarii
2012 w hokeju na lodzie
2013 w hokeju na lodzie
2012 w Szwajcarii
2013 w Szwajcarii